Albert József (1912–1994), labdarúgó, edző
 Albert József (1936–1998) szövetkezeti elnök
 Albert József (1944–) szociológus
 Albert József (1956–) újságíró, műsorvezető
 Albert József kerékpárversenyző